«Эдди Мёрфи „Как есть“» () — стэнд-ап комедия, скетч-шоу, фильм-концерт Эдди Мёрфи, в котором тот играет самого себя и использует очень большое количество нецензурной лексики (30-е место в списке самых нецензурных фильмов Голливуда). Это второе видео с Эдди Мёрфи, после Эдди Мёрфи «Околесица» (или «В бреду») / Eddie Murphy Delirious. 90-минутное шоу было снято в Театре WaMu при Мэдисон Сквер Гарден. Фильм собрал в общей сложности 50 504 000 $, что по состоянию на январь 2002 года делает его самым кассовым комедийным концертным фильмом из когда-либо выпущенных.

Фильм получил рейтинг MPAA R за ненормативную лексику и темы, затрагивающие сексуальные отношения. На момент выхода видео «Эдди Мёрфи „Как есть“» попало в список фильмов, в которых используется нецензурное слово «fuck» и обогнало фильм «Лицо со шрамом».

Сюжет 
После вступительного скетча Мёрфи пародирует ответы различных людей на его предыдущий концерт Eddie Murphy Delirious. Мёрфи звонит Билл Косби и отчитывает его за постоянное упоминание слова «fuck». О нецензурной лексике Мёрфи Билл узнаёт от своего сына Энниса Косби. После этого звонка Мёрфи звонит Ричарду Прайору и рассказывает о звонке Билла Косби, на что Ричард советует Мёрфи обозвать Билла «ублюдком». Эдди замечает, что Прайор всегда был его источником вдохновений с самого детства.

Мёрфи шутит о взаимоотношениях: о практике разводов в 1980-е, моды на раздел имущества «половину!», о фразах женщин «что ты сделал для меня в последнее время?» основываясь на песне Джанет Джексон — What Have You Done for Me Lately. Он шутит о его путешествии в глубь Африки в поисках «ненормальной голожопой сучки», которая ничего бы не знала о западной культуре для того, чтобы она не бросила его после женитьбы на ней. Мёрфи также упоминает японских женщин, которые якобы очень послушны своим мужьям.

Эдди Мёрфи обыгрывает сегмент итало-американцев, их стереотипное поведение, особенно их поведение после просмотра фильма «Рокки». Затем он рассказывает о стиле танцев белых. Позже Эдди рассказывает о его опыте посещения ночного клуба, где итало-американец затеял с ним драку, в результате превратившуюся во всеобщую потасовку и последующим заявлением на него в суд на возмещение миллионов долларов ущерба.

Мёрфи также говорит о своей матери, которая делала для него домашний гамбургер, а не покупала в «Макдональдсе» и о своём якобы очень бедном детстве.

В ролях 
 Эдди Мёрфи — играет сам себя
 Татьяна Али — сестра Эдди (скетч)
 Билли Аллен — тётя Эдди (скетч)
 Джеймс Браун III — гость на Дне благодарения
 Эд Берди — миссис Батс (скетч)
 Мишель Дэвисон — гость на Дне благодарения
 Клибед Форрд — дядя Лестер (скетч)
 Берди Хейл — тётя Роза (скетч)
 Джей Ди Холл — гость на вечеринке (скетч)
 Тайгер Хайнс — Игрок в карты #3
 Барбара Айли — гость на Дне благодарения
 Леонард Джексон — дядя Гас (скетч)
 Сэмюэл Л. Джексон — дядя Эдди
 Джон Лафайетт — гость на День благодарения
 Давения Макфадден — тетя Эдди (скетч)
 Гвен МакГи — мать Эдди (скетч)
 Лекс Монсон — Игрок в карты #4
 Уоррен Моррис — читатель поэзии
 Деон Ричмонд — маленький Эдди (скетч)
 Бэзил Уоллес — Отец Эди (скетч)
 Эллис Уильямс — дядя Эдди (скетч)
 Кэрол Вудс — тётя Эдди

Интересные факты 
 Соавтором Мёрфи был Кинен Айвори Уэйанс, из многодетной семьи Уэйансов, известных по фильму «Не грози Южному Централу…» и «Очень страшное кино»;
 Слово «fuck» в фильме звучит 223 раза;
 Это первый и единственный фильм, получивший в Исландии рейтинг 16+ исключительно за лексику.
 В эпизоде My New Game (4x03) сериала «Клиника», главный герой Джон Дориан / John Dorian покупает костюм, один в один похожий на костюм Эдди Мёрфи, в котором он был на сцене.

Примечания

Ссылки 
 
 List of Eddie Murphy’s movie grosses
 Eddie Murphy Raw at google video

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Документальные фильмы США
Фильмы на английском языке
Майкл Джексон в массовой культуре